Ez a szócikk tartalmazza a 2010-es Australian Open női páros mérkőzéseit.

Serena Williams és Venus Williams volt az előző évi Australian Open női páros számának győztese, és címüket megvédték, miután a döntőben 6−4, 6−3-ra legyőzték az első kiemelt Cara Black−Liezel Huber zimbabwei-amerikai kettőst.

Kiemeltek
{{columns-list|2|
  Cara Black /  Liezel Huber (Döntő)
  Serena Williams  /  Venus Williams (Bajnokok)
  Nuria Llagostera Vives /  María José Martínez Sánchez (Harmadik kör)
  Hszie Su-vej /  Peng Suaj (Harmadik kör)
  Nagyja Petrova /  Samantha Stosur (Első kör)
  Lisa Raymond /  Rennae Stubbs (Elődöntő)
  Alisza Klejbanova /  Francesca Schiavone (Negyeddöntő)
  Bethanie Mattek-Sands /  Jen Ce (Negyeddöntő)
  Jelena Vesznyina /  Cseng Csie (Harmadik kör)
  Szánija Mirza /  Virginia Ruano Pascual (Harmadik kör)
  Alla Kudrjavceva /  Jekatyerina Makarova (Második kör)
  Csuang Csia-zsung /  Květa Peschke (Második kör)
  Gisela Dulko /  Flavia Pennetta (Negyeddöntő)
  Anna-Lena Grönefeld /  Vania King (Második kör)
  Marija Kirilenko /  Agnieszka Radwańska (Elődöntő)
  Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová ''(Második kör)
}}

Főtábla

Rövidítések
 WC = szabadkártyás
 ALT = helyettes

Döntők

Alsó ág

3. csoport

4. csoport
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Első kör
| RD2=Második kör
| RD3=Harmadik kör
| RD4=Negyeddöntő

| RD1-seed01=8
| RD1-team01=
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= K Flipkens M Oudin
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= J Janković S Perry
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= D Cibulková M Krajicek
| RD1-score04-1=1
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= M Kondratyeva A Sevastova
| RD1-score05-1=5
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=2
| RD1-seed06=
| RD1-team06= V Razzano Y Wickmayer| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=6

| RD1-seed07=
| RD1-team07= A Cornet S Fichman
| RD1-score07-1=5
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=9
| RD1-team08= J Vesznyina Cseng Csie| RD1-score08-1=7
| RD1-score08-2='''6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=16
| RD1-team09=

Források 
A sorsolási tábla

N2